pA2 steht für:
 pA2-Wert, ein pharmakologischer Fachbegriff

PA2 steht für:
 Porte-Avions 2, die Projektbezeichnung für den zukünftigen zweiten Flugzeugträger der französischen Marine

PA-2 steht für:
 , ISO-3166-2-Code der panamaischen Provinz

PA2